En Pologne, Dzięciołowo peut désigner :

 Dzięciołowo, village de la voïvodie de Podlachie,
 Dzięciołowo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.